«Ljubav» — п'ятий альбом хорватської співачки Ніни Бадрич. Виданий 2003 року.

Список композицій 

 «Za dobre i loše dane» (3:42)
 «Čarobno jutro» (D'Knock & P'Eggy Club Remix) (3:44)
 «Sreću duguješ meni» (4:13)
 «Moja ljubav» (4:47)
 «Ti ne znaš kako je» (4:40)
 «Ne daj mi da odem» (4:26)
 «Neka te voli» (3:30)
 «Takvi kao ti» (4:20)
 «Što da ti dam» (3:46)
 «Kosa» (3:48)
 «Čarobno jutro» (2:57)
 «Za dobre i loše dane» (Gelo Live Edit) (3:57)
 «Kosa» (Gelo, uživo obrada) (5:10)

Посилання 
 альбом на сайті Netplugged.com

Альбоми Ніни Бадрич